Hikaru no Go 3 é um Jogo de videogame do gênero de estratégia desenvolvido e publicado pela Konami, sendo lançado no Japão em 20 de março de 2003 exclusivamente para o Nintendo GameCube da empresa japonesa Nintendo. O jogo é o terceiro videogame da série Hikaru no Go.

Ver também 
 Konami
 Hikaru no Go

Jogos eletrônicos da Konami
Jogos eletrônicos de 2003
Jogos exclusivos para GameCube